IK Sirius FK, beter bekend als Sirius, is een Zweedse voetbalclub van de overkoepelende sportclub IK Sirius uit Uppsala. De club is opgericht in 1907 en speelt de thuiswedstrijden in het Studenternas IP in Uppsala.

Geschiedenis

In 1974 degradeerde Sirius uit de hoogste Zweedse voetbaldivisie, de Allsvenskan. Het zou tot het seizoen van 2017 duren voordat er in Uppsala weer voetbal op het hoogste niveau kon worden gespeeld. De tussenliggende periode werd gekenmerkt door verschillende degradaties en promoties, daarmee heen en weer pendelend tussen de Zweedse voetbaldivisies. In het seizoen 2016 mocht Sirius zich echter tot kampioen van de Superettan kronen en daarmee werd promotie naar de Allsvenskan een feit.
 
Sindsdien werd er drie jaar lang gebouwd aan een nieuw stadion dat de naam Nya Studenternas kreeg. Het oude stadion voldeed namelijk niet aan de eisen van de Zweedse voetbalbond voor wedstrijden op het hoogste niveau.

Eindklasseringen

|}

Namen Niveau 2:  1926-1986 Division 2; 1987-1999 Division 1. 
Namen Niveau 3:  tot 1987 Division 3; 1987-2005 Division 2; 2006-2019 Division 1.

Bekende (oud-)spelers
De navolgende voetballers kwamen als speler van IK Sirius FK uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden is Bruno Grip degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van IK Sirius FK in totaal 26 keer uit voor het Zweedse nationale elftal.

Trainer-coaches

Externe links
 www.iksirius.se
 www.siriusfotboll.com

Sirius
Sport in Uppsala